Die Saison 2015/16 der Schleswig-Holstein-Liga war die 69. Spielzeit der Fußball-Schleswig-Holstein-Liga und die 22. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 31. Juli 2015 mit der Begegnung zwischen dem Oldenburger SV und Eutin 08 eröffnet.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2015/16 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 Absteiger aus der Regionalliga Nord 2014/15:
 VfR Neumünster
 die verbleibenden Mannschaften aus der Schleswig-Holstein-Liga 2014/15:
 Holstein Kiel II
 SV Eichede
 Eutin 08
 SV Todesfelde
 TSV Kropp
 Preetzer TSV
 TSV Altenholz
 Flensburg 08
 SV Henstedt-Ulzburg
 TuS Hartenholm
 PSV Union Neumünster
 TuRa Meldorf
 Heider SV
 die Meister aus den vier Staffeln der Verbandsliga Schleswig-Holstein 2014/15:
 Nord-West: TSB Flensburg
 Nord-Ost: FC Kilia Kiel
 Süd-West: FC Reher/Puls
 Süd-Ost: Oldenburger SV

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2015
Schleswig-Holstein-Liga 2015/16